GLS (ang. General Lighting Service) – oznaczenie standardowych lamp elektrycznych (żarówek) służących do oświetlenia ogólnego
 GLS, General Logistics Systems – przedsiębiorstwo logistyczne
 GLS Bank – prywatny bank niemiecki